Emma Choury (1916-2001), communiste française ;
 Lucien Choury (1898-1987), coureur cycliste français ;
 Maurice Choury (1912-1969), résistant et communiste français, époux d'Emma.